Bonhomme Richard peut désigner :

 L'Almanach du Bonhomme Richard, titre français d'un almanach de Benjamin Franklin (en anglais ) ;
 , une frégate française puis américaine qui participa aux combats de la révolution américaine ;
 Plusieurs autres navires de l’US Navy, nommés , en l'honneur du navire précédent ;
 Bonhomme Richard, un des navires transformés pendant la Révolution française en pontons à Rochefort où des centaines de prêtres catholiques sont morts en martyrs (voir Pontons de Rochefort).